Kaatiosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kaatiosaari (ö i Birkaland), Tammerfors, 
 Kaatiosaari (ö i Kymmenedalen), Kouvola, 

Robotskapade Finlandförgreningar